St. Joseph's Catholic Church är namnet på flera kyrkobyggnader.

Australien 
 St Joseph's Catholic Church, Junee
 St Joseph's Catholic Church, Tarago